Scipione Borgese může být:

 Scipione Caffarelli-Borghese (1577 – 1633) – římskokatolický kardinál, arcibiskup v Bologni a mecenáš umění
 Scipione Borghese (kardinál) (1734–1782) – kardinál
 Luigi Marcantonio Francesco Rodolfo Scipione Borghese (1871 – 1927) – italský průmyslník, politik, dobrodruh, horolezec a automobilový závodník